Mimi puede referirse a:

 Irma Angélica Hernández Ochoa (1962-), conocida como Mimí, cantante cantante, compositora, actriz, y presentadora de televisión mexicana.
 Mimi (2014), serie de televisión surcoreana.
 HMS Mimi, lancha motora de la Royal Navy.
 (1127) Mimi, asteroide.
 Magnetospheric Imaging Instrument (MIMI), instrumento de la sonda Cassini.